Область Гвіанського нагір'я входить до складу  Неотропічного флористичного царства. Характеризується древньою і оригінальною флорою, що налічує близько 100  ендемічних родів, відсоток ендемічних  видів досягає 70, а у високогір'ях — навіть від 90 до 95%. У флорі Гвіанського нагір'я представлений ряд примітивних  родин, у тому числі магнолієві (декілька видів роду Magnolia) і вінтерові (Drimys brasiliensis).

Див. також 
 Неотропічне флористичне царство
 Флористичне районування

Література 
 Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. — Л., 1978.
 Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. — М.: Высш. шк., 1982.
 Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. — М.: Просвещение, 1978.
 Толмачев А. И. Введение в географию растений. — Л., 1974.
 Шмитхюзен И. Общая география растительности. — М., 1986.

Географія рослин
Гвіана